Komissariwka (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

Siedlung städtischen Typs:
 Komissariwka, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Luhansk, Rajon Perewalsk, siehe Komissariwka

Dörfer:
 Komissariwka, Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pjatychatky, siehe Komissariwka (Pjatychatky)
 Komissariwka, Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Krasnodon, siehe Komissariwka (Krasnodon)
 Komissariwka, Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Beresanka, siehe Komissariwka (Beresanka)
 Komissariwka, Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lebedyn, siehe Komissariwka (Lebedyn)

 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Prymorske (Henitschesk)